Sean Curley é um ator norte-americano. Ele é conhecido por dublar a voz de "Pablo" em The Backyardigans e "Spencer" em Whoopi's Littleburg. Sean também interpretou "Josh Learner" no filme em Traídos Pelo Destino de 2007. Na Broadway, ele esteve em Fiddler on the Roof e Beauty and the Beast. Sean também é membro da The Broadway Kids, e atualmente mora em Nova Jersey.

Filmografia

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos